Де́нис Хо́лленштайн (; 15 октября 1989, Цюрих, Швейцария) — швейцарский хоккеист, нападающий клуба «Цюрих Лайонс». Серебряный призёр чемпионата мира 2013 года в составе национальной сборной. Сын многолетнего капитана «Клотена», 4-кратного чемпиона Швейцарии Феликса Холленштайна.

Карьера

Клубная 

Денис Холленштайн начал карьеру в юношеской команде клуба «Клотен Флайерз». Вскоре перешёл в Гелф Шторм (Хоккейная лига Онтарио) за которую в общей сложности отыграл 104 матча и забил 39 шайб. В сезоне 2009/10 он вернулся в Клотен Флайерз. С 2013 года выступает за команду Женева-Серветт. Обладатель Кубка Шпенглера 2013 года.

Сборная 

За сборную Швейцарии Холленштайн выступал в чемпионате мира среди юниоров 2007 года и в молодёжном чемпионате мира 2008 года.

На чемпионате мира 2012 года он впервые выступает за взрослую сборную на крупном международном турнире.

Примечания 

Хоккеисты Швейцарии
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Тургау»
Игроки «Гелф Шторм»
Игроки ХК «Клотен»
Игроки ХК «Женева-Серветт»
Игроки ХК «Цюрих Лайонс»
Игроки сборной Швейцарии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года